Maniaci – affetti da mania
 Pino Maniaci – giornalista italiano e conduttore televisivo
 I maniaci – film del 1964